Heuss oder Heuß ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heuß (1909–1995), deutscher Althistoriker
 Alfred Heuß (Musikwissenschaftler) (1877–1934), Schweizer Musikwissenschaftler und -kritiker
 Anja Heuß (* 1964), deutsche Historikerin
 Conrad Heuss (1914–1945), deutscher Offizier
 Eduard von Heuss (1808–1880), deutscher Maler und Lithograf
 Elly Heuss-Knapp (1881–1952), deutsche Politikerin, Ehefrau von Theodor Heuss

 Ferdinand von Heuss (1848–1924), deutscher Arzt, Maler und Winzer
 Friedrich Heuß (1804–1870), deutscher Binnenschiffer und Politiker
 Gertraud Heuß-Giehrl (1931–2012), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hermann Heuß (1882–1959), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Jörg Heuss (* circa 1470/80–1536), deutscher Kunstschlosser und Uhrmacher
 Ludwig Theodor Heuss (* 1961), deutsch-schweizerischer Arzt und Verleger
 Lukas Heuss (* 1961), Schweizer Jazzmusiker

Siehe auch: